Ни́на Миха́йловна Попо́ва:
 Попова, Нина Михайловна (1928—2016) — Герой Социалистического Труда, телеграфистка. 
 Попова, Нина Михайловна (1931—1981) — Герой Социалистического Труда, агроном.